

Wydarzenia 

 Scypion Afrykański Młodszy został dowódcą armii rzymskiej oblegającej Kartaginę
 Liga Achajska wystąpiła przeciw Rzymowi

Zmarli 
 Marcus Porcius Cato, zwany Cenzorem (ur. 232 p.n.e.), jeden z najbardziej znanych Rzymian swego czasu.